Ла-Рошель 1-й кантон () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Ла-Рошель. Население кантона на 2006 год составляло 10 064 человек.

Код INSEE кантона 1723. Всего в кантон Ла-Рошель 1-й кантон входят 1 коммун, из них главной коммуной является Ла-Рошель.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта